Кочаны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кочаны — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Кочаны — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Кочаны — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Кочаны — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Кочаны — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Кочаны — деревня в Угранском районе Смоленской области.

См. также 
 Кочан